«Get Your Heart On!» — четвертий студійний альбом канадського поп-панк-гурту Simple Plan. Реліз відбувся 21 червня 2011 року.

Список композицій 
Всі пісні написані П'єром Був'є та Чаком Комою і виконані гуртом Simple Plan; інші автори пісень вказані нижче.

Чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Simple Plan
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2011
Альбоми Atlantic Records
Альбоми Lava Records
Червень 2011
Золоті музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Події 21 червня
Рок-альбоми